Candid Hochstrasser, personnalité politique suisse
 Xavier Hochstrasser, footballeur suisse

Voir aussi 
 Hoch
 Strasser

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse